Prvenstvo Hrvatske u softbolu 2004.

Sudionici

Rezultati

Konačni redoslijed 

 Por.  Klub                   
 1. Novi Zagreb Giants         
 2. Medvednica - Mrki medvedi  
 3. Princ (Sesvetski Kraljevec)
 4. Sisak Storks               

Hrvatski prvaci za 2004. godinu su softbolaši Novi Zagreb Giantsa.

Prvenstvo Hrvatske u softbolu